Сан-Педро-де-Торельо (Сан-Пере-де-Торельо) (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 55,1 км². Население — 2417 человек (на 2010 год).

Декларация независимости 
На 3 сентября 2012 Городской совет Сан-Пере-де-Торельо утвердил движения в пользу независимости Каталонии и провозгласил свободным Каталонский регион. Цель состоит в том, чтобы призвать правительство и парламент Каталонии к суверенитету над территорией каталонской.

Население

Примечания

Ссылки 
 Городской совет веб-страницы
 Generalitat de Catalunya информация
 Institut d’Estadística de Catalunya информация

Муниципалитеты Барселоны